De Grand Prix-wegrace van Spanje 1992 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 11 mei 1992 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1992
Spanje